En biologie et surtout en phylogénie, on considère qu'un caractère évolué est une particularité physiologique constituant une évolution décisive, c'est via ce type de critère qu'on parlera de taxon primitif. La présence ou non de ce caractère évolué va donner des indices sur la phylogénie de l'espèce.

Par exemple, le pouce préhenseur ou la réunion des glandes mammaires lactogènes au sein d'un téton sont des caractères évolués.

Phylogénétique